JBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jonesboro Municipal, Jonesboro (Arkansas), Stati Uniti